Вічада:

 Вічада — один з департаментів Колумбії.
 Вічада — річка на північному заході Південної Америки, на території Колумбії, притока річки Оріноко.